Sicario steht für:

 Auftragsmörder, siehe Auftragsmord

 Sicario (1995), venezolanischer Spielfilm von Joseph Novoa
 Sicario (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Denis Villeneuve 
 Sicario 2 (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Stephano Sollima 
 Sicario (Roman), Roman von Alberto Vázquez-Figueroa

Siehe auch:
 San Sicario, ein Ortsteil der italienische Gemeinde Cesana Torinese